

Patronyme 

 
 Pierre-Jacques Peccatte (1841-1905), un prêtre français

Voir aussi 
 Maxence Pécatte (1997-), un athlète français, spécialiste des épreuves combinées.